Étienne-Hippolyte Godde (1781-1869), architecte français ;
 Jules Goddé (1812-1876), peintre et illustrateur français
 Charles-Joseph Godde (1821-1852), sculpteur français ;
 Françoise Godde (1944-), actrice française ;
 Xavier Godde (1969-), économiste de la construction.

Voir aussi

Références